Bhiwani (district), een district van de Indiase staat Haryana
 Bhiwani (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Bhiwani